Йосип Бозанич ( 1949, Рієка, Югославія) — Хорватський кардинал, Архієпископ Загреба та примас Хорватії з 1997 по 2007.
 Олівер Бозанич ( 1989, Сідней) — австралійський футболіст, півзахисник швейцарського «Люцерна»
Прізвища